Ширази́, аш-Ши́ра́зи́ () — нисба, указывающая на то, что хозяин имени родом из города Шираз.

Персоналии
 Абу Исхак аш-Ширази (1003—1083) — исламский богослов.
 Кутбуддин аш-Ширази (1236—1311) — выдающийся персидский астроном, математик, философ, врач.
 Джунайд Ширази (XIV век) — суфий и персидский писатель.
 Хафиз Ширази (ок. 1325—1389/1390) — знаменитый персидский поэт и суфийский шейх.
 Кавам ад-Дин Ширази (ум. 1440) — персидский архитектор.
 Мирзаджан Ширази (ум. 1585) — учёный-философ второй половины XVI века.
 Садр ад-Дин аш-Ширази (Мулла Садра) (1571—1636) — мусульманский философ и мистик.
 Ширази, Камран (род. 1952) — французский, ранее иранский, шахматист, международный мастер (1978).
 Ширази, Муджтаба (род. 1943) — шиитский священнослужитель, аятолла.
 Ширази, Мухаммад (1928—2001) — мусульманский богослов и общественный деятель, великий аятолла.
 Ширази, Садик (род. 1942) — мусульманский шиитский ученый, великий аятолла.

См. также 
 
 Ширази — салат иранской кухни
 Ширази — этническая группа